Swanwick – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Swanwick – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)